Лео — имя, от латинского имени Leo ( — «лев». Русское имя Лев представляет собой буквальный перевод латинского leo. В Западной Европе это имя в основном распространено в форме Леон (Leon)

Известные носители фамилии

Известные носители имени 
 Бокерия, Лео Антонович (род. 1939) — ведущий кардиохирург России.
 Брейман, Лео (1928—2005) — американский математик-статистик.
 Вайсгербер, Лео (1899—1985) — немецкий языковед и педагог.
 Гинзбург, Лео Морицевич (1901—1979) — дирижёр, пианист, профессор, заведующий кафедрой дирижирования Московской консерватории.
 Йогихес, Лео (1867—1919) — деятель польско-литовского и немецкого рабочего коммунистического движения, глава КПГ.
 Райниш, Лео (1832—1919) — основоположник австрийской египтологии, педагог.
 Сэйер, Лео (англ. Leo Sayer, род. 1948) — английский автор песен и поп-исполнитель, пик популярности которого пришёлся на эпоху диско.

Псевдоним 
 Лео Алан (1860—1917) — известный британский астролог, писатель и теософ.
 Лео Бельмонт (1865—1941) — польский поэт, прозаик, эссеист, публицист и переводчик.
 Лео Таксиль (1854—1907) — французский писатель, журналист и общественный деятель.
 Лео Хао, настоящее имя Шамровский, Алексей Михайлович (род. 1973) — российский художник, работающий в стиле фэнтези, фотограф.
 Симойнс ди Ласерда, Леонардо Ренан (более известен как Лео, род. 1988) — бразильский футболист.
 Пиньейро да Консейсан, Леонардо (более известен как Лео Пеле, род. 1996) — бразильский футболист, защитник.

Топоним 
 Лео (Буркина-Фасо) — город и городская коммуна в Буркина-Фасо.

См. также 
 Овчарка Лео (таможенник)
 Кейт и Лео
 Лео и Тиг
 Лео клуб
 Leo

Примечания